Станиславково — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области России. Входит в состав Соболевского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в западной части области в 20 км к северу от Монастырщины, в 19 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Упокой. В 27 км восточнее деревни расположена железнодорожная станция Пересна на линии Смоленск — Рославль.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Монастырщинского района